Dillmann est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 August Dillmann (1823-1894), orientaliste et théologien allemand ;
 François-Xavier Dillmann (1949-), scandinaviste français ;
 Tom Dillmann (1989-), pilote automobile français.